Ebert är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Ebert
 Friedrich Ebert
 Carl Ebert
 Friedrich Ebert den yngre
 Friedrich Adolf Ebert
 Harry Ebert
 Henrietta Ebert
 Hermann Ebert
 Hermann Ebert (fysiker)
 Jakob Eberdt
 Johann Arnold Ebert
 Karl Egon von Ebert
 Max Ebert
 Patrick Ebert
 Roger Ebert
 Thomas Ebert

Tyska efternamn